O Campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais é o maior campus desta Universidade, situada na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Teve início de sua construção nas décadas de 1950 e 1960, quando foi decidido transferir a maioria das faculdades da UFMG para o mesmo local.

Universidade Federal de Minas Gerais
Minas Gerais